TBD puede referirse a:
 TBD (to be determinated), frase en idioma inglés que significa ‘aún no definido’, ‘por designar’ o ‘por determinar’;
 TBD (torpedo boat destroyer), un tipo de barco destructor con torpedos; o
 Douglas TBD Devastator, un avión bombardero torpedero de la Armada de los Estados Unidos.